

Titres 

 Le Tailleur de Panama (1996), roman britannique de John le Carré ;
 Le Vaillant Petit Tailleur (1812), conte populaire allemand des frères Grimm ;
 Le Vaillant Petit Tailleur (1996), bande dessinée française de Mazan ;
 Le Tailleur de Panama (2001), film américano-irlandais de John Boorman.

Autres 

 Tailleur, artisan qui coupe et confectionne des vêtements ;
 Tailleur de pierre, artisan qui réalise des éléments architecturaux en pierre ;
 Tailleur, vêtement féminin composé d'une veste et d'une jupe ou d'un pantalon.